{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Wuxi Classic
|-
|align = "center" | Уси, Китай
|-
|align = "center" | 7 — 10 июля 2011
|-
|align = "center" | Wuxi City Sports Park Stadium
|-
| Призовой фонд — £ 56 000
|-
| Победитель — £ 20 000
|-
| Высший брейк — 137 (Дин Цзюньхуэй)
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2010 — Шон Мёрфи
|-
| Чемпион 2011 — Марк Селби 
|-
| Финалист — Алистер Картер
|-
|}Wuxi Classic 2011 — пригласительный снукерный турнир в Китае. Прошёл в Уси, провинция Цзянсу, с 7 по 10 июля 2011 года. Победителем стал Марк Селби, обыгравший в финале Алистера Картера со счётом 9:7.

Местный игрок Дин Цзюньхуэй впервые за всё время существования турнира не смог выйти в его финал. На этот раз он уступил в полуфинале Марку Селби.

 Призовой фонд 

 Победитель: 20 000 £
 Финалист: 10 000 £
 Полуфиналисты: 5 000 £
 Четвертьфиналисты: 2 500 £
 Первый раунд: 1 250 £
 Высший брейк: 1 000 £
 Общий призовой фонд: 56 000 £

 Результаты 
До полуфинала все матчи играются до 5 побед, полуфинал — до 6 побед, финал — до 9 побед.

 Первый раунд 
Матч 1:  Питер Эбдон 5:3 Рузи Мемет Матч 2:  Мэттью Стивенс 4:5 Юй Дэлу  Матч 3:  Стивен Магуайр 5:2 Лян Вэньбо  Матч 4:  Грэм Дотт 5''':2 Цао Юйпэн

Плей-офф

Финал

Сенчури-брейки 
 137 Дин Цзюньхуэй
 134, 100 Марк Селби
 124, 107 Стивен Магуайр
 113, 107 Питер Эбдон
 102 Шон Мёрфи
 101 Алистер Картер

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 
 Результаты турнира на snooker.org 

Jiangsu Classic
2011 год в снукере